Saturnino Farandola – romanzo del 1879 e nome del suo protagonista
 Saturnino Farandola – sceneggiato televisivo del 1977